Ochotsk – città della Siberia
 Mare di Ochotsk – mare appartenente all'oceano Pacifico
 Placca di Ochotsk – placca tettonica
 4042 Okhotsk – asteroide del sistema solare
 Cratere Okhotsk – cratere del pianeta Marte